Wheeler är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Adam Wheeler (född 1981), amerikansk brottare
 Anne Wheeler (född 1946), kanadensisk regissör
 Blake Wheeler (född 1986), amerikansk ishockeyspelare
 Burton K. Wheeler (1882–1975) , amerikansk politiker, demokrat, senator för Montana
 Carlos Wheeler (född 1978), amerikansk basketspelare
 Cheryl Wheeler (född 1951), amerikansk folksångerska
 Daniel Wheeler (missionär) (1771–1840), brittisk kväkare
 Earle Wheeler (1908–1975), amerikansk general
 Eddie Wheeler (född 1982), svensk sångare
 George Wheeler (1842–1905), amerikansk upptäcktsresande och kartograf
 Hugh Wheeler, pseudonym för deckarförfattarna Patrick Quentin och Richard Wilson Webb 
 John Wheeler (1911–2008), amerikansk fysiker
 Lucile Wheeler (född 1935), kanadensisk alpin skidåkare
 Maggie Wheeler (född 1961), amerikansk skådespelare
 Michael Wheeler (1935–2020), brittisk löpare
 Nick Wheeler (född 1982), amerikansk gitarrist
 William A. Wheeler (1819–1887), amerikansk politiker och vicepresident

Engelska efternamn